Les Éditions de l'Œuvre est une ancienne une maison d'édition française, fondée en 2008 et présidée par . Fortement déficitaire, sa liquidation judiciaire a été prononcée en 2013. 

Son catalogue compte Martin Amis, Françoise Bettencourt Meyers, Ivan Bounine, Vincent Delannoy, André Dhôtel, Joseph Fadelle, Jean-Paul Gourévitch, Enguerrand Guépy, Matthias Küntzel, Marie Lafourcade, Marlène Laruelle, René Laurentin, Damien Le Guay, Dimitri Merejkovsky, Patrice de Plunkett et Alain Vircondelet.

Notes et références

Liens externes  
 

Maison d'édition française disparue
Maison d'édition ayant son siège à Paris
Entreprise ayant son siège à Paris
Entreprise fondée en 2008
Entreprise disparue en 2013